Mauskopf ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Conrad Mauskopf (1587-nach 1651), deutscher Kartograph, siehe Johann Conrad Musculus
 Seymour H. Mauskopf (* 1938), US-amerikanischer Chemiehistoriker